Černá kniha může být:

 obecné označení
 černá kniha (titul) – titul knihy, která má za cíl usvědčit či odhalit temné stránky nějakého zřízení, systému ap.
 smolná kniha – historický termín pro soudní knihu
 černá kniha (soupis mobiliáře) – inventární soupis movitého vybavení hradů a zámků

 konkrétní publikace
 Černá kniha komunismu (1997) – kolektivní dílo mapující historické zločiny spojené s komunismem
 Černá kniha globalizace (2005) – kniha Moisése Naíma
 MacDonaldova bílá kniha (1938) – britský dokument omezující imigraci do mandátní Palestiny, mezi Židy známá jako Černá kniha
 Sonderfahndungsliste G.B. – nacistický seznam obyvatel Británie, kteří měli být zatčeni při jejím obsazení po úspěšné invazi 
 Sedm pražských dnů: 21.–27. srpen 1968 – publikace Historického ústavu ČSAV; podle černé obálky knihy a událostí, které kniha dokumentovala, se ujalo pojmenování Černá kniha. Jako Česká černá kniha byla publikována v angličtině (The Czech Black Book) a němčině (Das tschechische Schwarzbuch)
 Černá kniha (film) – koprodukční válečný film z roku 2006

Související články 
 Bílá kniha
 Červená kniha
 Zelená kniha
 Modrá kniha